Tamana – miasto w Japonii
 Tamana – wyspa Kiribati
 Tamana – miejscowość na Wallis i Futunie